Az alábbi családfa a Trapezunti Császárság uralkodóinak családi kapcsolatait ábrázolja.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uralkodói családfák